Давос (, ) — місто в Швейцарії.
 Озеро Давос — озеро в місті.
 Давос — хокейний клуб з м. Давос.